Bureau of American Ethnology, organització per al foment de l'estudi de l'antropologia als Estats Units
 British Aerospace, empresa aeronàutica del Regne Unit
 BAE Systems (del nom de l'empresa anterior), empresa multinacional dels sectors de l'aeronàutica i l'armament, hereva de l'anterior, amb seu al Regne Unit
 Bloque de Acción Estudiantil, sindicat d'estudiants d'Espanya
 Base Antàrtica Espanyola, nom oficial de les bases de titularitat espanyola situades a l'Antàrtida
 Biblioteca de Autores Españoles, col·lecció literària d'autors clàssics en castellà
 Buque de la Armada del Ecuador, nom oficial dels vaixells de l'Armada de l'Equador